

Localidades
Sudão
Sudan (Texas)
Porto Sudão

Compostos 
Sudan I
Sudan II
Sudan III
Sudan IV
Sudan Red 5B
Sudan Black B

Outros
Sudan Airways

Ou ainda:
SUDAM

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas

ceb:Soudan
fr:Soudan (homonymie)
it:Soudan
nl:Soedan (doorverwijspagina)
pl:Soudan
sk:Soudan